Regierung Onkelinx steht für folgende Regierungen der französischen Gemeinschaft Belgiens:

 Regierung Onkelinx I
 Regierung Onkelinx II